Gravelle může znamenat:

 La Gravelle – obec v departementu Mayenne ve Francii
 Saint-Hilaire-la-Gravelle – obec v departementu Loir-et-Cher ve Francii
 Gravelle (potok) – potok v Paříži
 Gravelle (jezero) – jezero v Paříži